ABK je tričrkovna kratica in lahko pomeni:

 Atomsko, biološko, kemično (orožje, zaščita, ...)
 ABK, koda IATA za letališče Kabri Dar, Etiopija
 ABK, ISO 639-3 koda za abhaščino